Die Citi Open 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 29. Juli bis zum 5. August 2012 in Washington, D.C., stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. Parallel zu den Citi Open fanden die Olympischen Sommerspiele in London statt. Die Citi Open gehörten zur Kategorie ATP World Tour 500.

Titelverteidiger im Einzel war Radek Štěpánek, der an den Olympischen Spielen teilnahm und deshalb den Titel nicht verteidigte. Im Finale setzte sich Oleksandr Dolhopolow gegen Tommy Haas durch; es ist dies Dolgopolows erster Saison- und zweiter Karrieretitel. Im Doppel war die Paarung Michaël Llodra und Nenad Zimonjić die Titelverteidiger, doch auch sie nahmen in diesem Jahr beide an den Olympischen Spielen teil. Treat Huey und Dominic Inglot konnten beide in Washington ihren ersten ATP-Titel feiern, im Finale besiegten sie Kevin Anderson und Sam Querrey.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 27. bis 28. Juli 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Washington, D.C.